Die Liste der Gemeindeteile im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gibt eine Übersicht zu den amtlichen Ortsteilen der Städte und Gemeinden im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit einigen statistischen Angaben. Die Daten basieren auf Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen im Zusammenhang mit dem Zensus 2011.

Die Gemeinden Dorfhain, Heidenau und Kurort Rathen führen keine amtlichen Gemeindeteile und erscheinen in dieser Liste somit nicht.

Die Daten zu Einwohnerzahl, den Wohngebäuden und dem Durchschnittsalter beziehen sich auf den 9. Mai 2011. Alle Daten sind auf dem Gebietsstand vom 1. Januar 2014.

Legende 
 Gemeindeteil: Gibt den Namen des Gemeindeteils an.
 Gemeinde: Ordnet den Ortsteil einer der Gemeinden im Landkreis zu.
 Einwohnerzahl: Nennt die Einwohnerzahl des Gemeindeteils.
 Wohngebäude: Gibt die Anzahl der zu Wohnzwecken genutzten Gebäude an.
 Durchschnittsalter: Nennt das durchschnittliche Alter der Einwohner des Gemeindeteils.

Gemeindeteile im Landkreis

Siehe auch 
 Liste der Orte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Liste der Gemeinden im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Weblinks 
 Statistik – Regionales Datenangebot – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

!Gemeindeteile
Sachsische SchweizOsterzgebirge